Hans Pesch ist der Name folgender Personen:

* Hans Pesch (Schachspieler) (* 1940), deutscher Schachspieler
 Hans Josef Pesch (* 1949), deutscher Ingenieurmathematiker
 Hans-Jürgen Pesch (1935–2010), deutscher Mediziner
 Hans-Wilhelm Pesch (* 1937), deutscher Politiker (CDU)